Сезон 1936 стал первым для футбольного клуба «Дзержинец»-СТЗ из Сталинграда (до 7 июля — «Тракторостроитель») в турнирах союзного уровня. В розыгрыше Кубка СССР клуб дошёл до 1/8 финала, а в осеннем чемпионате СССР группы «Г» занял пятое место.

Хронология событий 
 7 июля 1936 года на тракторном заводе состоялась конференция работников тракторной промышленности, на которой было утверждено новое всесоюзное спортивное общество «Дзержинец». Были приняты устав, форма и значок общества. Форма дзержинцев — голубая с белой полосой. Значок — ромб с изображением буквы «Д» и гусеничного трактора.

 В июле 1936 года состав «Дзержинца» укрепил 18-летний Александр Пономарёв. Он прибыл из города Сталино сразу после дебютного матча и первого гола за «Стахановец» в весеннем чемпионате СССР группы «В». Пономарёв принял участие в 7 из 8 официальных матчей «Дзержинца» и забил как минимум 7 из 13 голов команды.
 28 июля 1936 года в 1/32 финала Кубка СССР ФК «Дзержинец»-СТЗ должен был встретиться с командой «Динамо» (Днепропетровск). Динамовцы узнав, что матч назначенно судить сталинградцу А. Блинкову, одно время бывшему даже капитаном сборной Сталинграда, отказалось от борьбы. Всесоюзный комитет по делам спорта присудил днепропетровцам за неявку на игру техническое поражение.

Состав 

Старший тренер: А. Ситников.

Трансферы

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Первенство Сталинграда 
Первенство проводилось с 12 мая по 14 октября в два круга. Участвовало 16 команд, которые представляли все районы города. Они были разбиты на три группы. В группе «А», помимо команды СТЗ, играли — «Азот» (завод № 91), «Зенит» (завод «Баррикады»), «Динамо», «Металлург» (завод «Красный Октябрь»), «Спартак», «Локомотив», «Большевик», ДКА (Дом Красной Армии). По итогам розыгрыша места распредилились следующим образом: 1 место — «Металлург», 2 место — «Зенит», 3 место — СТЗ. Однако, после розыгрыша первенства был подан протест, потому что за команду завода «Красный Октябрь» в матче с тракторозаводцами играл Александр Григорьев, который не был заявлен за «Металлург», поэтому этой команде было засчитанно поражение. В результате впервые чемпионом стали две команды, набравшие одинаковое количество очков.

Кубок ВЦСПС 

Примечание: за успешное выступление в кубке ВЦСПС (выход в финал) Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта включил команду Сталинградского тракторного завода в число участников всесоюзного осеннего розыгрыша по футболу на первенство СССР, так «Дзержинец»-СТЗ стал командой мастеров.

Кубок СССР 

Первый розыгрыш Кубка СССР стал дебютом сталинградского футбола на высшем уровне. За 4 дня до «Дзержинца» свой стартовый матч в турнире должна была сыграть другая городская команда, «Красный Октябрь», но в последний момент отказалась выехать в Краснодар на матч 1/64 финала с местным «Динамо».

Чемпионат СССР 1936 (осень). Группа «Г» 

Турнир четвёртого по рангу дивизиона проходил в один круг в сентябре-октябре.

Кубок Сталинграда

Статистика

Командная

Турнирная таблица. Группа «Г» 

Примечание: правила турнира предусматривали 3 очка за победу, 2 за ничью, 1 за поражение, 0 за неявку.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Литература

Примечания 

1936
Дзержинец»-СТЗ